Het ATP-toernooi van Halle 2000 werd van 12 tot en met 18 juni gespeeld in de Duitse stad Halle.
De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 2000 trok 101.700 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Halle
ATP-toernooi van Halle